Laiturisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laiturisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Laiturisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar